ŽNL Karlovačka je u sezoni 1995./96. bila podijeljena na dvije skupine: Sjevernu i Južnu grupu. Prvak ŽNL je dobijen nakon dvomeča prvaka skupina.

Tablice

Utakmice za prvaka ŽNL 
 NK Cetingrad - NK Kamensko Karlovac 3:2
 NK Kamensko Karlovac - NK Cetingrad 1:1

Prvak ŽNL Karlovačke je postao NK Cetingrad i time se plasirao u viši rang.

Strijelci

Bilješke 
NK Dobra Novigrad na Dobri je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Mladost Rečica je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Šišljavić je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Mladost Zagorje Ogulinsko je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Mrežnica Zvečaj je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Slunj je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Saborsko je kažnjeno oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 303-304

1995-96
karlovačka-1